Стенд:

 Круглый стенд — площадка для проведения соревнований по стендовой стрельбе;
 Траншейный стенд (или трап) — площадка для проведения соревнований по стендовой стрельбе;
 Испытательный стенд — поверенное лабораторное или производственное оборудование, которое предназначено для специальных, контрольных, приёмочных испытаний;
 Исследовательский стенд — научное (экспериментальное) оборудование, предназначенное для исследовательских опытов, изучения свойств объектов и процессов;
 Контрольно-проверочный стенд — сложное стационарное взаимосвязанное оборудование, предназначенное для проверки работоспособности, настройки и снятия параметров какого-либо оборудования, отдельных систем, электронных блоков или агрегатов.
 Рекламный стенд, информационный стенд;
 Выставочный стенд, экспозиционный стенд, стенд музейных экспонатов, эксклюзивный стенд — специально оборудованная стенка, выставочная конструкция для демонстрации экспонатов.
 Уэйти, Стенд.
 СТЕНД — студенческий турнир естественнонаучных дисциплин, ежегодно проводимый в г. Минске, Беларусь.
 Стенд — аномальная сила из мира манги и аниме JoJo's Bizarre Adventure.